Die Abkürzung DVDA steht für
das Tonträgerformat DVD-Audio
die DVD Association 
eine Band, siehe Trey Parker#DVDA

DVDA